Giovanni Gotti (Sedrina, Llombardia, 1912 – Bèrgam, 1988), ciclista italià professional entre 1934 i 1940
 Ivan Gotti
 Leah Gotti (Sherman, Texas, Estats Units, 1997), model i actriu pornogràfica

I de la pel·lícula Gotti, de 1996